Folgende 54 Nationen haben vom 4. bis 19. September 2015 an den 11. Afrikaspielen 2015 in Brazzaville (Republik Kongo) teilgenommen:

Liste der teilnehmende Nationen

Anmerkungen 
Zum ersten Mal konnte die Republik Sahara an den Afrikaspielen teilnehmen. Da das Land noch nicht bei der Internationalen Gemeinschaft des Sports akkreditiert war, war es den Athleten aus dem Land aber nicht erlaubt, an den Wettkämpfen teilzunehmen.

Einzelnachweise 

Nationen